Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1958-1959.

Stagione 
Nella stagione 1958-1959 il Trapani disputò il campionato di Serie C raggiungendo il 5º posto e, per la prima volta nella sua storia, anche la Coppa Italia, dove fu eliminato al Terzo turno dal  in trasferta (3-2), dopo aver battuto le conterranee  (4-2 allo Stadio polisportivo provinciale al Primo turno, derby della provincia di Trapani per la prima volta di scena in tale competizione) e  (1-2 a Palermo in trasferta al Secondo turno, questa attualmente l'unica vittoria dei trapanesi sui rosanero nel capoluogo siciliano in una competizione ufficiale).

Divise 
I colori sociali dell'Associazione Sportiva Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Calciomercato

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia